Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1977 disputat al circuit de Monza l'11 de setembre del 1977.

Resultats

Altres 
 Pole: James Hunt 1' 38. 08
 Volta ràpida: Mario Andretti 1' 39. 100 (a la volta 31)

Referències 
 

Itàlia
1977